Con Franz Boll si può intendere:

Franz Boll (1867-1924), filologo tedesco
Franz Christian Boll  (1775-1818), teologo evangelico tedesco, padre dell'omonimo storico e nonno dell'omonimo medico
Franz Boll (1805-1879), teologo evangelico e storico, figlio dell'omonimo teologo  e padre dell'omonimo medico
Franz Christian Boll (1849-1879), medico tedesco, figlio dell'omonimo storico e nipote dell'omonimo teologo